Parker kan som auktorsförkortning betyda:

 Charles Sandbach Parker
 Frederick Stanley Parker
 Hampton Wildman Parker
 Richard Neville Parker
 Shane A. Parker
 Theodore A. Parker III
 William Kitchen Parker

Robotskapade auktorsförkortningar